Jernej Damjan (ur. 28 maja 1983 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata w konkursach drużynowych (2005 i 2011), dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata w lotach: srebrny (2018) i brązowy (2012), zwycięzca Letniego Grand Prix 2014.

Przebieg kariery 
Zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w Planicy w 2003, jednak dopiero w 2004 wszedł do słoweńskiej kadry A. Pierwsze punkty zdobył podczas zawodów w Libercu. Wcześniej wystawiany był tylko do Pucharu Kontynentalnego, gdzie dwukrotnie stał na podium. Wygrał także zawody Alpen Cup w Planicy.

Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2005 zajął 6. miejsce na skoczni normalnej. Dzięki 15. miejscu w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata do Letniej Grand Prix 2005 przystąpił bez konieczności kwalifikacji.

W 2009 roku zdobył brązowy medal w indywidualnym konkursie o mistrzostwo Słowenii w skokach narciarskich oraz w konkursie drużynowym wraz z Rokiem Mandlem, Jure Šinkovcem i Maticem Kramaršičem.

W 2010 roku został dwukrotnym wicemistrzem Słowenii w skokach narciarskich, zarówno w konkursie indywidualnym, jak i w drużynowym.

Od lata 2013 jego trenerem indywidualnym jest Simon Podrebršek – po rozpoczęciu tej współpracy Damjan zaczął osiągać najlepsze wyniki na przestrzeni kilku lat.

13 stycznia 2018 w Bad Mitterndorf oddał swój najdłuższy skok w karierze (228,5 m).

13 maja 2021 poinformował o zakończeniu kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Damjana na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Damjana na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Damjana na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach LGP

Miejsca na podium w konkursach LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK  chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka Jerneja Damjana na oficjalnej stronie FIS-u (en)
 

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Lublanie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018